Ла Сеха има више значења:

 Ла Сеха (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сеха (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сеха (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сеха (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сеха (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сеха (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сеха (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сеха, Ла Сеха де Палмиљас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сеха (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеха (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сеха (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сеха (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сеха (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сеха (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сеха (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сеха (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сеха (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сеха (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сеха (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сеха (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сеха (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сеха (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеха (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику